Thomson – dawna firma międzynarodowego koncernu elektronicznego, obecnie Thales Group i Technicolor SA
 Thomson Corporation – kanadyjskie imperium medialne
 Thomson Airways – brytyjska linia lotnicza
 Thomson TO7 – jeden z komputerów Thomson

Miejscowości w USA 
 Thomson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie McDuffie
 Thomson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Thomson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton

Gminy w USA 
 Thomson (ang. Thomson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Thomson (ang. Thomson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland

Spektrometria mas 
 Thomson (jednostka) – jednostka stosunku masy do ładunku cząsteczki

Osoby 
 David Thomson – kanadyjski przedsiębiorca,
 George Thomson – brytyjski fizyk,
 James Thomson – angielski poeta i dramaturg,
 James Thomson – angielsko–szkocki poeta,
 James Park Thomson – australijski przyrodnik,
 Joseph Thomson – szkocki podróżnik,
 Joseph John Thomson – brytyjski fizyk,
 Kenneth Thomson – kanadyjski przedsiębiorca,
 Robert William Thomson – szkocki wynalazca,
 Roy Thomson – kanadyjski przedsiębiorca,
 Thomas Thomson – chemik szkocki,
 Thomas John Thomson – malarz kanadyjski,
 Virgil Thomson – amerykański kompozytor,
 William Thomson – brytyjski fizyk,
 Charles Wyville Thomson – angielski przyrodnik,
 Elihu Thomson – amerykański inżynier, wynalazca i przemysłowiec.